En logique mathématique, la cohérence  ou consistance est la propriété d'une théorie exempte de contradiction, ou de façon équivalente, d'une théorie qui possède un modèle, voir aussi logique mathématique#Quelques résultats fondamentaux.Dans le cas des théories arithmétiques comme l'arithmétique de Peano ou l'arithmétique de Robinson, on utilise parfois des propriétés plus fortes de cohérence comme :
 la ω-cohérence, le fait pour une théorie arithmétique d'être une théorie ω-cohérente ; 
 des propriétés de cohérence liées au fait que certaines classes d'énoncés démontrables sont vrais dans N le modèle standard de l'arithmétique, comme la 1-cohérence ;
 dans ce contexte la cohérence au sens ordinaire peut être appelée cohérence simple.
 en géométrie algébrique, la cohérence est une propriété de certains faisceaux de modules sur un espace localement annelé ;
 en physique, la cohérence est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système ondulatoire ;
 en philosophie, le principe de cohérence de Novikov est un principe développé par Igor Novikov au milieu des années 1980 pour résoudre le problème des paradoxes liés au voyage dans le temps ;
 en urbanisme, la cohérence territoriale est un concept lié à la répartition de l'habitat ;
 en informatique, des copies d'une donnée sont cohérentes lorsque la lecture d'une copie reflète les modifications intervenues sur les autres données. 
 En géologie on parle de roche cohérente.
 En linguistique, la cohérence d’un texte est la propriété d’un texte qui, notamment, ne demande pas de déduction pour passer d’un élément documentaire au suivant. On parle alors de cohérence du langage naturel.

Film 
 Coherence, film américain réalisé par James Ward Byrkit sorti en 2013.